El término Tribunal Superior de Justicia o Superior Tribunal de Justicia puede hacer referencia a varios tribunales de justicia:

 Tribunales Superiores de Justicia de Alemania, máximos órganos del poder judicial en los estados federados del país.
 Tribunal Superior de Justicia de Catamarca, máximo órgano jurisdiccional de la provincia de Catamarca, Argentina.
 Superior Tribunal de Justicia del Chaco, máximo órgano jurisdiccional de la provincia del Chaco, Argentina.
 Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, máximo órgano jurisdiccional de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Tribunal Superior de Justicia de Brasil, máximo órgano jurisdiccional del poder judicial del país en asuntos infra-constitucionales.
 Tribunales Superiores de Justicia de España, máximos órganos del poder judicial en las comunidades autónomas del país.
 Tribunal Superior de Justicia de Mauritania, órgano judicial del país que tiene competencia para juzgar al Presidente de la República en caso de alta traición y a los Primeros Ministros y miembros del gobierno por actos criminales cometidos en el ejercicio de sus funciones.
 Tribunal Superior de Justicia de Baja California, órgano judicial encargado de impartir justicia del fuero común en el estado de Baja California, México.
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, órgano judicial encargado de impartir justicia del fuero común en Ciudad de México.
 Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, órgano judicial encargado de impartir justicia del fuero común en el estado de Quintana Roo, México.

Además 
 Tribunal Supremo de Justicia, denominación del máximo órgano del poder judicial en varios países.